Corda – insieme di fibre tessili ritorte capaci di sopportare forze di trazione
 Corda – nel teatro
 Corda alare – in aeronautica, linea media tra dorso e ventre di un'ala
 Corda – in anatomia, elemento distintivo dei cordati
 Corda – in arrampicata e alpinismo, parte dell'attrezzatura degli scalatori
 Corda o anche corda del fianco – in equitazione, regione del fianco del cavallo
 Corda – elemento geometrico; in scienze delle costruzioni, riferendosi a un arco è sinonimo di luce
 Corda o anche salto della corda – in ginnastica, gioco o esercizio ginnico
 Corda – nella musica, elemento base di molti strumenti musicali, le vibrazioni delle corde producono il suono 
 Corda – nella pesca, la fune che sostiene le maglie e il sacco delle reti
 Corda – in pirotecnica, funicella di sostanze esplosive
 Corda – tipo di tortura medievale
 Corda – antica unità di misura impiegata per la legna da ardere
 Corda o anche corda piatta – in veterinaria, metodo per mantenere piegato il piede di un animale
 Corda – tipo di difetto del vetro consistente in strie verticali o orizzontali
 Lavoro alla corda – tecnica di addestramento nell'equitazione

Persone 
 Elettrio Corda – scrittore italiano
 Emanuela Corda – politica italiano
 Walter Corda – attore, autore televisivo, regista e scrittore italiano